Spadenland bezeichnet
 ein dem Spadenlandsrecht unterfallendes Stück Marschland
 den danach benannten Hamburger Stadtteil Spadenland